Claudon peut désigner :
 Claudon, un patronyme français très présent dans l'est de la France, et en particulier dans le département des Vosges.

Personnalités 

 Daniel Claudon (né le -), un biathlète né à Cornimont dans les Vosges qui a participé aux jeux olympiques de Grenoble en 1968 et de Sapporo en 1972.
 Éric Claudon (né le -), un biathlète né à Cornimont dans les Vosges qui a participé aux jeux olympiques de Sarajevo en 1984 et de Calgary en 1988 ;
 Francis Claudon (né au ), un professeur de littérature comparée à Paris Est et à Vienne, spécialiste de l'histoire des idées, de l'opéra, de la littérature de voyage, et des rapports de la littérature avec les arts et la musique ;
 Henri Claudon (1864-1935), un général français pendant la première guerre mondiale ;
 Jacques René François André Claudon, président des chemins de fer algériens, commandeur de la Légion d'honneur (1951) ;
 Olivier Claudon (né au ), un artiste peintre illustrateur originaire de La Bresse et habitant de Cornimont ;
 Paul Claudon, (1919-2002), un producteur français de cinéma d'origine lorraine ;
 Philippe Claudon, un réalisateur de cinéma français spécialisé dans les documentaires ;
 Pierre-Joseph Girard-Claudon (?-2009) et Monique Girard-Claudon (?-2008), un couple parmi les plus importants propriétaires français de chevaux de haut niveau, impliqués dans le concours complet d'équitation.

Toponymie 
 Claudon, une commune française située dans le département des Vosges en région Lorraine ;

Notes et références 

Patronyme français